Фёдор Михайлович
 Фёдор Михайлович (?—1314) — князь Белозерский (1293—1314).
 Фёдор Михайлович — князь Моложский (ок. 1375—1408).
 Фёдор Михайлович — князь Мосальский.
 Фёдор Михайлович — углицкий воевода (1446).
 Фёдор Михайлович (ум. 1410) — князь Микулинский с 1399.